Záchlumí kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Záchlumí (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Záchlumí (ort i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar